

Geografia 
 Nerva, comune spagnolo.

Persone 
 Marco Cocceio Nerva, console romano nel 36 a.C.
 Marco Cocceio Nerva, nipote del precedente, imperatore romano dal 96 al 98.

Altro 
 NERVA, progetto di propulsore nucleare sviluppato dalla NASA.